Кубок мира по бобслею 2019/2020 — это международный турнир по бобслею из 8 этапов, который начался 7 декабря 2019 года на трассе в американском Лейк-Плэсиде и завершился 16 февраля 2020 года в латвийской Сигулде. Соревнования организованы Международной федерацией бобслея и тобоггана при поддержке компании BMW.

Календарь соревнований 
Ниже представлено расписание этапов Кубка мира 2019/20.

Общий медальный зачёт

Результаты соревнований

Двухместные экипажи (мужчины)

Двухместные экипажи (женщины)

Четырёхместные экипажи

Итоговое положение

Двухместные экипажи (мужчины)

Четырёхместные экипажи

Двухместные экипажи (женщины)

Примечания

Ссылки 
 IBSF

2019/2020
Зимние виды спорта в сезоне 2019/2020